

Дадановка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Дадановка — селище, Воловський район, Тульська область